Бродрик (англ. Broadrick) — английская фамилия.

Известные носители:

 Бродрик, Вильям Сент Джон Фромантль (1856—1942) — британский государственный деятель.
 Бродрик, Джастин (род. 1969) — английский музыкант, автор песен и исполнитель.
  (род. 1998) — английский спортсмен, игрок в крикет.